Ernst Lehner (ur. 1912, zm. 1986) – niemiecki piłkarz, napastnik
 Gerald Lehner (ur. 1963) – austriacki dziennikarz
 Gerald Lehner (ur. 1968) – austriacki sędzia piłkarski
 Johann Lehner (ur. 1901, zm. 1919) – niemiecki tokarz
 Martin Richard Lehner (ps. El Zorro) – szwajcarski muzyk
 Mark Lehner – amerykański archeolog
 Robin Lehner (ur. 1991) – szwedzki hokeista
 Waltraud Lehner (ur. 1940) – austriacka artystka intermedialna, performerka, akcjonistka